L'expression basilique Saint-Martin peut désigner plusieurs basiliques :
 Basilique Saint-Martin d'Ainay (Lyon) ;
 Basilique Saint-Martin d'Amberg (Bavière) ;
 Basilique Saint-Martin de Bingen am Rhein (Rhénanie-Palatinat) ;
 Basilique Saint-Martin de Hal (Brabant flamand) ;
 Basilique Saint-Martin de Liège ;
 Basilique Saint-Martin de Mondoñedo, en Galice ;
 Basilique Saint-Martin de Tours (Indre-et-Loire) ;
 Basilique Saint-Martin d'Aime (Aime-la-Plagne, Savoie)

Voir aussi, en Italie 
 Basilique cathédrale San Martino (Belluno, Vénétie) 
 Basilique San Martino de (Magenta, Lombardie) 
 Basilique San Martino (Martina Franca, Pouilles) 
 Basilica San Martino ai Monti (Rome) 

~
Martin